Châtelus (Allier) – comune francese nel dipartimento dell'Allier nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. 
 Châtelus (Isère) – comune francese nel dipartimento dell'Isère nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. 
 Châtelus (Loira) – comune francese nel dipartimento della Loira nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. 
 Châtelus-le-Marcheix – comune francese nel dipartimento della Creuse nella regione della Nuova Aquitania. 
 Châtelus-Malvaleix – comune francese nel dipartimento della Creuse nella regione della Nuova Aquitania.